КИП — аббревиатура, может означать:

 Культурно-историческая психология
 Кислородный изолирующий противогаз
 Контрольно-измерительный прибор
 Креативно-инновационное пространство
 Контрольно-идентификационная пломба
 Контрольно-измерительный пункт
 Комплексный иммуноглобулиновый препарат
 Компьютерное интегрированное производство
 Культурно-историческое проектирование
 Комбинат искусственной подошвы

См. также